В одиночному розряді тенісного турніру South Australian Open 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Сью Баркер 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Гана Мандлікова (Переможниця)
  Венді Тернбулл (3-тє коло)
  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
  Пем Шрайвер (3-тє коло)

 Сью Баркер (фінал)
Відсутня
 Міма Яушовець (2-ге коло)
 Беттіна Бюнге (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

South Australian Open